Kleinheyer ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Kleinheyer (1923–2003), katholischer Theologe und Professor für Liturgiewissenschaft an der Universität Regensburg
 Gerd Kleinheyer (* 1931), deutscher Rechtswissenschaftler